Il singolare del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Yani che ha battuto in finale Sam Warburg 7-65, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Sam Warburg (finale)
 Amer Delić (primo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Thiago Alves (secondo turno)
 Colin Ebelthite (primo turno)
 Nick Lindahl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2008